Епархия Белвилла () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Белвилл, США. Епархия Белвилла входит в митрополию Чикаго. Кафедральным собором епархии Белвилла является собор святого Петра.

История 
7 января 1887 года Святой Престол учредил епархию Белвилла, выделив её из епархии Альтона (сегодня — Спрингфилда)

Ординарии епархии 
 епископ John Janssen (28.02.1888 — 2.07.1913);
 епископ Henry J. Althoff (4.12.1913 — 3.07.1947);
 епископ Albert Rudolph Zuroweste (29.11.1947 — 30.08.1976);
 епископ William Michael Cosgrove (30.08.1976 — 19.05.1981);
 епископ John Nicholas Wurm (19.12.1981 — 27.04.1984);
 епископ James Patrick Keleher (23.10.1984 — 28.06.1993) — назначен архиепископом Канзас-Сити;
 епископ Уилтон Дэниэл Грегори  (29.12.1993 — 9.12.2004) — назначен архиепископом Атланты;
 епископ Edward Kenneth Braxton (15.03.2005 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Иллинойсе